Horvát Sándor
 Horvát Sándor (1844–1909) piarista áldozópap és tanár

Horváth Sándor
 Horváth Sándor (1723–1786) jezsuita pap, tanár
 Horváth Sándor (1837–1917) evangélikus lelkész
 Horváth Sándor (1844–1909) hivatalnok, újságíró
 Horváth Sándor (1850–1922) erdészmérnök, szakíró
 Horváth Sándor (1856–1941) piarista gimnáziumi tanár, házfőnök
 Horváth Sándor (1870–1913) elemi iskolai tanító, zeneszerző, nótaszövegíró
 Horváth Sándor (1884–1956) teológus, filozófus, egyetemi tanár
 Horváth Sándor (1886–?) alispán, balassagyarmati polgármester
 Horváth Sándor (1905–1980) vízépítő mérnök, a műszaki tudományok doktora
 Horváth Sándor (1914–1986) újságíró, szerkesztő
 Horváth Sándor (1915–1957) hadnagy, posztumusz őrnagy
 Horváth Sándor (1932–2012) színész
 Horváth Sándor (1937) agrármérnök
 Horváth Sándor (1939) keramikus
 Horváth Sándor (1940) gépészmérnök
 Horváth Sándor (1947) agrármérnök, növénygenetikai szakmérnök
 Horváth Sándor (1950) közlekedésmérnök
 Horváth Sándor (1950) villamosmérnök (ÉVITERV)
 Horváth Sándor (1951) síelő, sílövő
 Horváth Sándor (1953) erdélyi matematikus
 Horváth Sándor (1954) Széchenyi-díjas építészmérnök
 Horváth Sándor (1973) labdarúgó (PMFC)
 Horváth Sándor (1974) történész, társadalomkutató
 Horváth Sándor (?) alezredes, az Államvédelmi Hatóság hírhedt tisztje
 Horváth Sándor a MÚOSZ elnökségi tagja, a Győri Médiaklub titkára, a Koktél magazin főszerkesztője

hasonló nevűek
 Horváth Sándor Piusz (1819–1901) tankönyvíró, kegyesrendi áldozópap
 Horváth Sebestyén Sándor színész, (2007-ben Máté Gábor osztályában, Horváth Sándor néven végzett.)

Jegyzetek